Böhmer bzw. Boehmer steht für:

 Böhmer (Adelsgeschlecht), holländisch-westfälisches Freiherrengeschlecht
 Boehmer (Familie), teilweise geadelte Juristenfamilie
 Böhmer (Name), ein Familienname, Namensträger siehe dort
 Lake Boehmer, ein im Jahr 2003 entstandener See in der Nähe der Stadt Imperial, Texas, USA